Erskine kan syfta på:

 Erskine (bilmärke) – ett amerikanskt bilmärke 1926–1930
 Erskine (namn) – ett förnamn och efternamn samt personer med namnet
 Villa Erskine – en villa på Lovön i Ekerö kommun
 Ralph Erskine - brittisk-svensk arkitekt

Geografi

Australien 

 Erskine (del av en befolkad plats), Western Australia, Mandurah, 
 Erskine Valley

Storbritannien 

 Erskine (ort i Storbritannien), Skottland, Renfrewshire,

Sydafrika 

 Erskine (berg), KwaZulu-Natal, UThukela District Municipality,

USA 

 Erskine, Minnesota – en ort i Minnesota, Polk County,

Se även 
 Erskine Creek

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar